Die Saison 2006/07 war die 32. und bisher letzte Spielzeit der 2. Basketball-Bundesliga. Nach der Saison wurde die 2. Liga in die ProA und ProB aufgeteilt.

Modus 
Die Liga war in 2 Staffeln (Nord und Süd), mit jeweils 16 Mannschaften unterteilt. Das jeweils bestplatzierte Team der Staffel erwarben das sportliche Teilnahmerecht an der Basketball-Bundesliga (BBL). Die jeweils beiden schlechtesten Teams stiegen in die in vier Divisionen (Nord, Süd-West, Süd-Ost, West) aufgeteilten Regional-Ligen ab.

Saisonnotizen 
 Da die Basketball-Bundesliga zur Saison 2006/07 von 16 auf 18 Mannschaften erweitert wurde, gab es keine Absteiger aus der Bundesliga.

Nord

Tabelle

Durchschnittliche Zuschauerzahlen

Führende der Spielerstatistiken

Spieler des Monats 
 Oktober: Chris Thompson (PF, , NVV Lions Mönchengladbach)
 November: Brandon Gary  (SF, , Iserlohn Kangaroos)
 Dezember: Terryl Woolery (SF, , Wolfenbüttel Dukes)
 Januar: Ed Williams  (SF, , Hertener Löwen)
 Februar: Kyle Bailey (PG, , BG 74 Göttingen)
 März: Jason Edwin (SF, , Schalke 04 Basketball)
 April: Lukas Dawidowski (PF, , Cuxhaven BasCats)

Youngster des Monats 
 Oktober: Philip Zwiener (SF, , TuS Lichterfelde)
 November: Michael Schröder  (C, , BG 74 Göttingen)
 Dezember: Nikita Khartchenkov  (SF, , SG Braunschweig)
 Januar: Peter Krausen (PF, , NVV Lions Mönchengladbach)
 Februar: Jannik Freese  (C, , SG Braunschweig)
 März: Jasper Knoch (SF, , Hertener Löwen)
 April: Nikita Khartchenkov  (SF, , SG Braunschweig)

Süd

Tabelle

Durchschnittliche Zuschauerzahlen

Führende der Spielerstatistiken

Spieler des Monats 
 Oktober: Ty Harrelson (PG, , BBC Bayreuth)
 November: Alexander Seggelke  (SG, , POM Baskets Jena)
 Dezember: Cedric Brooks (PG, , TSV Nördlingen)
 Januar: Marcus Sloan  (PF, , TV Lich)
 Februar: Kelly Golob (SG, , BBC Bayreuth)
 März: Marcus Sloan (PF, , TV Lich)
 April: Ty Shaw (PF, , TV 1862 Langen)

Youngster des Monats 
 Oktober: Konstantin Karamatskos (SG, , USC Freiburg)
 November: Johannes Lischka  (PF, , TV Lich)
 Dezember: Dominik Schneider   (C, , TSV Breitengüßbach)
 Januar: Sebastian Betz (SG, , TSV Breitengüßbach)
 Februar: Fabian Böke  (C, , Erdgas Ehingen/Urspringschule)
 März: Sajmen Hauer (PG, TSV Breitengüßbach)
 April: Sebastian Barth (PG, , TV 1862 Langen)

Siehe auch 
 Liste von deutschen Basketballmannschaften

Weblinks 
 2. Basketball-Bundesliga

2006/07
Basketballsaison 2006/07